El nombre Agustín Ruiz puede referirse a:
Agustín "Agus" Ruiz Ruiz: actor y músico español (n. 1979).
Agustín Ruiz de la Peña: político mexicano (1790-1868).
José Agustín Ruiz: jugador salvadoreño de fútbol playa (n. 1987).